La Superliga 2009-2010 è stata la 20ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 4 settembre 2009 e si è conclusa l'8 maggio 2010.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  VIZ-Sinara campione di Russia 2009-2010 e qualificata alla Coppa UEFA 2010-2011.
 Dinamo-2 non iscritto alla Superliga 2010-2011.

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2009
Calcio a 5 nel 2010